

Блізоцин — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Блізоцин — село в гміні Єзьожани Любартівського повіту Люблінського воєводства